Охрид () — многозначный термин.
 Охрид — город на восточном берегу Охридского озера в Республике Македония.
 Охрид (село) — село в Болгарии в Монтанской области, входит в общину Бойчиновци.
 Охрид (футбольный клуб) — северомакедонский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Охридское озеро — озеро на границе Северной Македонии и Албании; самое глубокое и древнее озеро на Балканах.